Gammersbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Wohnplätze in der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:
 Gammersbach (Lohmar)
 Gammersbacher Mühle, denkmalgeschützte Mühle

Gewässer:
 Gammersbach (Sülz), linker Zufluss der Sülz (Fluss) bei Kirschheiderbroich (Stadt Rösrath), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gammersbach ist ein Familienname:
 Franz Wilhelm Anton Gammersbach, 1808–1815 Bürgermeister der „Munizipalität“, 1815–1833 der Stadt Rösrath
 Ferdinand Gammersbach (1794–1870), Landrat des Kreises Rheinbach von 1818–1819 
 Suitbert Gammersbach, Autor eines Buches zu Gilbert von Poitiers 

Siehe auch:
 Gammelsbach